Die 4. Unihockey-Weltmeisterschaft der Herren wurde vom 18. bis 25. Mai 2002 in Finnland ausgetragen. Die Spiele fanden in der Hartwall Areena in Helsinki statt.

Den Titel gewann bereits zum vierten Mal in Folge Schweden, das im Finale Finnland bezwang. Bronze ging an die Schweiz.

Gruppenspiele

Gruppe A

Gruppe B

Finalspiele

Platzierungsspiele

Spiele um Platz 5–8

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 7

Beste Scorer 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Vorlagen, Pkt = Punkte, SM = Strafminuten;

Abschlussplatzierung

Weblinks 
 Resultate bei floorball.org

2002
Unihockey 2002
Sportveranstaltung in Helsinki
Weltmeisterschaft 2002
Unihockeywettbewerb in Finnland